

Comunicazioni
 Centrale telefonica – nelle telecomunicazioni, organo di commutazione di una rete telefonica

Energia
 Centrale elettrica – impianto per la produzione di energia elettrica
 Centrale nucleare
 Centrale termoelettrica
 Centrale idroelettrica
 Centrale a biomasse

Geografia
 Centrale – frazione del comune di Zugliano (VI)
 Centrale ("distretto amministrativo centrale") – distretto di Mosca

Sport
 Centrale – ruolo di un giocatore di pallavolo
 Centrale – ruolo di un giocatore di pallamano
 Centrale difensivo – ruolo affidato nel calcio a due difensori, che con il gioco a zona hanno sostituito il libero e lo stopper

Trasporti
 Centrale FS – stazione della metropolitana di Milano

Università
 Centrale università di ingegneria francese
 École centrale de Lille
 École centrale de Lyon
 École centrale de Marseille
 École centrale de Nantes
 École Centrale Paris

Pagine correlate
 Central
 La centrale
 Stazione centrale